Поло́г (рідко полі́г) — тканина, якою закривають що-небудь (наприклад, ліжко), завішуючи чи покриваючи його, балдахін.
 Полог лісу — з'єднані крони дерев майже однакової висоти.
 Поло́г — рідковживаний синонім пологів.

Топонім 
 Полог — історико-географічна область на південному заході Республіки Північна Македонія.

Див. також 
 Пологи (значення)

Примітки